Эльс-Поблетс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 3,62 км². Население — 3310 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Web de información y discusión sobre Els Poblets
 Ayuntamiento de Els Poblets 
 Índice Estadístico Municipal de Els Poblets.
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante.
 Els Poblets en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Costa Mediterránea — Els Poblets
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Аликанте